Валерий Николаевич Кулезнёв (13 апреля 1933 года, Нижний Тагил, Уральская область, РСФСР, СССР — 25 июля 2016 года, Москва, РФ) — советский и российский ученый в области полимерного материаловедения. Заслуженный деятель науки Российской Федерации.

Биография 
Валерий Николаевич Кулезнёв родился 13 апреля 1933 года в г. Нижний Тагил в семье служащего.

В 1940 году поступил в среднюю школу № 26 г. Нижний Тагил, которую и окончил в 1950 году с серебряной медалью.

В 1950 году поступает в МИТХТ им. М. В. Ломоносова на факультет технологии резины, который окончил с отличием в 1955 году с квалификацией «Инженер химик-технолог». Руководителем его дипломной работы был известный ученый, профессор Д. М. Сандомирский. В том же году решением Учёного совета он был рекомендован к поступлению в аспирантуру, куда был зачислен после сдачи конкурсных экзаменов в октябре 1955 года на кафедру химии и физики полимеров, где работал под руководством основателя и заведующего кафедрой профессора Б. А. Догадкина.

В 1958 году в срок закончил аспирантуру и поступил на работу в качестве инженера, а затем младшего научного сотрудника проблемной лаборатории эластомеров МИТХТ. В 1959 году после успешной защиты диссертации В. Н. Кулезнёву была присуждена степень кандидата химических наук.

В его работе впервые было показано, что привитые сополимеры НК-БСК (их называли интерполимерами или межполимерами), получаемые по механизму механосинтеза смешением натурального (НК) и бутадиен-стирольного (БСК) каучуков на вальцах в отсутствие кислорода, нанесенные в виде клеевой прослойки на поверхность образцов этих полимеров, на несколько десятичных порядков увеличивают адгезионную прочность на границе раздела фаз двух каучуков, в том числе, в режиме многократных деформаций. Кроме того, вулканизаты смеси указанных полимеров показали многократное увеличение числа циклов до разрушения по сравнению с резинами из индивидуальных каучуков. Этой работой была открыта дорога к получению широчайшей гаммы новых материалов путем сочетания (смешения) существующих многотоннажных полимеров.

В настоящее время введение сополимеров в гетерогенные смеси соответствующих гомополимеров является одним из основных способов расширения ассортимента полимерных материалов и радикального улучшения свойств смесей полимеров.

В том же 1959 году он был избран по конкурсу ассистентом кафедры высокомолекулярных соединений Уральского Государственного Университета им. А. М. Горького (г. Свердловск), где в течение двух лет работал на кафедре, руководимой знаменитым физико-химиком профессором Анной Александровной Тагер.

Вернувшись в МИТХТ в 1961 году, Валерий Николаевич продолжил работу на кафедре химии и физики полимеров под руководством Б. А. Догадкина сначала в должности старшего научного сотрудника (1961), а затем доцента (1964) и профессора (1975).

Член КПСС с 1964 года.

В 1964—1965 годах В. Н. Кулезнёв проходил научную стажировку в университете Торонто (University of Toronto) (Канада) под руководством профессора Джима Гиллета, известного в мире специалиста в области полимерной фотохимии и биодеструктируемых полимеров.

В 1973 году он блестяще защитил докторскую диссертацию на тему «Структура и свойства смесей полимеров».

В 1978 году В. Н. Кулезнёв принял предложение ректора МИТХТ профессора С. С. Кипарисова возглавить кафедру технологии переработки пластмасс. С июня 1978 года В. Н. Кулезнёв почти 30 лет (до сентября 2007 года) руководил кафедрой технологии переработки пластмасс МИТХТ им. М. В. Ломоносова и проработал профессором кафедры до конца жизни.

Научная работа 
Являлся одним из ведущих учёных в области физико-химии полимеров и технологии их переработки. В. Н. Кулезнев — один из «отцов-основателей» современной науки о структуре и свойствах смесей полимеров, соавтор ряда учебников и учебных пособий для ВУЗов (издательство «Высшая школа»), автор монографии «Смеси полимеров».

Был заместителем главного редактора «Коллоидного журнала», членом редколлегии журнала «Каучук и резина». Автор и соавтор более 360 публикаций, 13 учебников и монографий, соавтор открытия «Свойство жидких смесей полимеров в области расслаивания», более 80 заявок на изобретения и патенты, подготовил 8 докторов наук и более 50 кандидатов наук.

Награды 
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» (за цикл работ в области смесей полимеров)
 Заслуженный деятель науки и техники РФ (1994)
 Почётный работник высшего профессионального образования РФ (2003)
 Почетный химик
 Лауреат премии им. В. А. Каргина РАН
 Лауреат премии им. Г. В. Виноградова
 Почетный работник науки и техники Российской Федерации
 Почетный профессор МИТХТ им. М. В. Ломоносова

Семья 
 Отец — Кулезнёв Николай Андрианович
 Мать — Кулезнева Таисия Павловна (1900—1982)
 Жена — Кулезнева (Васильева) Маргарита Ивановна (род. 1934)
 Сын — Кулезнев Евгений Валерьевич
 Дочь — Кулезнева Юлия Валерьевна

Библиография 
 Кулезнёв В. Н. Смеси полимеров. — М.: Химия, 1980.
 Кулезнёв В. Н., Шершнев В. А. Химия и физика полимеров. — Изд. 3-е испр. и доп. — СПб.: Издательство «Лань», 2014.
 Гуль В. Е., Кулезнёв В. Н. Структура и механические свойства полимеров. Изд. 4-е перераб. и доп. — М.: Высшая школа — Лабиринт, 1994.
 Основы технологии переработки пластмасс (Под ред. Кулезнёва В. Н. и Гусева В. К.). Изд. 2-е перераб. и доп. — М.: Химия, 2006.
 Кулезнёв В. Н. Смеси и сплавы полимеров. — СПб.: Изд-во НОТ, 2013.
 V.N. Kuleznev and Yu.P. Miroshnikov. Phase Morphology and Properties of Ternary Polymer Blends. In: Encyclopedia of Polymer Blends: Volume 3: Structure (ed. A.I. Isayev), Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim, Germany, 2016, Chap. 6, pp. 335—400.

Примечания

Ссылки 
 Страница В. Н. Кулезнёва на сайте МИТХТ

Преподаватели МИТХТ
Преподаватели Уральского государственного университета
Выпускники МИТХТ
Члены КПСС